Copa (vas), utensili destinat normalment a contenir líquids.
 Copa d'Higiea
 Copa de Nèstor, vas que estava en possessió de Nèstor, llegendari rei de Pilos.
 Copa Santa, copa d'argent cisellada que, el 1867, fou adquirida per subscripció popular a Sabadell i a Barcelona.
 Copa (trofeu), trofeu esportiu. 
 Copa Airlines, aerolínia de Panamà.
 Barret de copa alta, barret cilíndric, de força alçada, amb part superior plana i ala estreta.
 Barret de copa (Top Hat, 1935), pel·lícula dirigida per Mark Sandrich.
 Constel·lació de la Copa, una de les 88 constel·lacions modernes i era una de les 48 de la relació de Claudi Ptolemeu.
 Nevado Copa, muntanya del Perú de 6.188 msnm.